L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 13 au , sur terre battue en intérieur à São Paulo. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Cuevas remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
Le tournoi change de ville hôte : précédemment joué à Costa do Sauípe, il déménage à São Paulo. De plus, et fait très rare, l'épreuve se déroule maintenant dans des conditions "indoor", chose exceptionnelle sur terre battue. Une première édition en 1982 s'est déroulée dans des conditions identiques, l'expérience n'avait jusque-là pas été réitérée.

Lauréats 
Le tenant du titre Nicolás Almagro, remporte son  en simple en battant en finale Filippo Volandri. Il s'agit du  et  sur terre battue de l'Espagnol. Il s'impose pour la  (après 2008 et 2011), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Eric Butorac et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale Michal Mertiňák et André Sá. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
São Paulo
Sport au Brésil en 2012
Tennis en février 2012